Orial steht für:

 den Markennamen des ehemaligen französischen Automobilherstellers Office de Représentation Industrielle et Automobile à Lyon
 eine ehemalige deutsche Motorradmarke, siehe Nürnberger Motorradindustrie#Orial